Крутиков; Крутіков

 Крутиков Анатолій Федорович — радянський футболіст і тренер.
 Крутиков Олексій Миколайович — радянський воєначальник, генерал-лейтенант; народився у Кінешмі.
 Крутиков Олексій Дмитрович (1902—1962) — 1-й заступник народного комісара зовнішньої торгівлі СРСР. Депутат Верховної Ради СРСР 2-го скликання.
 Крутиков Олексій Петрович — білоруський хокеїст.
 Крутиков Святослав Леонтійович — український композитор, музикант, художник.
 Крутіков Сергій Анатолійович — капітан Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.

Див. також 
 Крутикова

Примітки 

російські прізвища